Selliner See ist der Name folgender Gewässer:

 Selliner See (Neukloster), See bei Neukloster, Mecklenburg-Vorpommern
 Selliner See (Rügen), Bucht bei Sellin, Insel Rügen, Mecklenburg-Vorpommern